X-Ray, terme anglophone signifiant rayon X, peut aussi désigner : 

X-Ray, un groupe de metal japonais
X-Ray, un album d'Ozzy Osbourne

Ainsi que :
X-Ray Spex, un groupe de musique punk britannique
X-Ray Dog, un studio de musique hollywoodien
X-Ray Engine, un moteur de jeu
X-Ray Spectrometry, une revue scientifique
Camp X-Ray, un camp de détention
X-Ray, nom de code d'un essai atomique réalisé par l'Armée américaine le